Oxford United FC (celým názvem: Oxford United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Oxford v nemetropolitním hrabství Oxfordshire. Založen byl v roce 1893 pod názvem Headington FC. Od sezóny 2016/17 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kassam Stadium s kapacitou 12 500 diváků.

Historie 
Klub byl založen roku 1893 v oxfordském předměstí Headington, na profesionalismus přešel až v roce 1949, kdy se stal také jedním z prvních anglických klubů, které hrály za umělého osvětlení. V roce 1962 byl poprvé zvolen do The Football League. V roce 1982 se majitelem těžce zadluženého klubu stal mediální magnát Robert Maxwell. Původně plánoval sloučení s Reading FC a vytvoření lokálního velkoklubu jménem Thames Valley Royals, ale návrh ztroskotal na rivalitě mezi oběma týmy. Díky Maxwellově podpoře Oxford postoupil v roce 1984 ze třetí nejvyšší soutěže do druhé a hned v následující sezóně se stal poprvé ve své historii účastníkem Football League First Division. Vydržel zde tři roky, dvakrát byl osmnáctý, v roce 1988 skončil na posledním jedenadvacátém místě a sestoupil. Historickým úspěchem bylo vítězství ve Football League Cupu 1986. Místo Poháru UEFA však hrál pouze domácí Full Members Cup, protože v důsledku tragédie na stadionu Heysel byly anglické kluby vyloučeny z evropských pohárů.

Po smrti Roberta Maxwella v roce 1991 se klub dostal do finanční krize a vypadl z anglické špičky. V roce 2006 sestoupil do Football Conference a stal se prvním klubem v anglické historii, který z první ligy spadl až do páté.

Známými hráči Oxford United v šedesátých letech byli bratři Graham Atkinson (nejlepší střelec historii klubu) a Ron Atkinson, později známý také jako trenér a komentátor. V dobách prvoligové účasti Oxfordu byli jeho oporami irští reprezentanti John Aldridge a Ray Houghton.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1893 – Headington FC (Headington Football Club)
 1911 – fúze s Headington Quarry FC ⇒ Headington United FC (Headington United Football Club)
 1960 – Oxford United FC (Oxford United Football Club)

Získané trofeje 
 EFL Cup ( 1× )
 1985/86

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1963/64
 EFL Cup
 Vítěz: 1985/86
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2009/10
 EFL Trophy
 Finále: 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1949–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1962: Southern Football League (Premier Division)
 1962–1965: Football League Fourth Division
 1965–1968: Football League Third Division
 1968–1976: Football League Second Division
 1976–1984: Football League Third Division
 1984–1985: Football League Second Division
 1985–1988: Football League First Division
 1988–1992: Football League Second Division
 1992–1994: Football League First Division
 1994–1996: Football League Second Division
 1996–1999: Football League First Division
 1999–2001: Football League Second Division
 2001–2004: Football League Third Division
 2004–2006: Football League Two
 2006–2007: Conference National
 2007–2010: Conference Premier
 2010–2016: Football League Two
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1893
Sport v Oxfordu